Левкофея ( «белая богиня», вариант — Левкофоя, ):
 Левкофея — в древнегреческой мифологии имя Ино после её превращения в богиню.
 Левкофея — в древнегреческой мифологии дочь повелителя Ахемении Орхама.
 Левкофея — астероид в Солнечной системе.